Карамчаков — хакаське прізвище. Жіночий аналог прізвища — Карамчакова.

Відомі носії

Карамчаков 

 Карамчаков Андрій Олексійович (1959) — майстер спорту СРСР з самбо і з вільної боротьби, майстер спорту РРФСР з національної боротьби, заслужений тренер Росії, заслужений працівник фізичної культури і спорту Республіки Хакасія. Брат Лідії і Тетяни Карамчакових. Тренер Тетяни, Наталії та Інги Карамчакових.
 Карамчаков Сергій Захарович (1962–1993) — радянський та російський борець вільного стилю, бронзовий призер чемпіонату світу та Олімпійських ігор. Майстер спорту СРСР міжнародного класу, Заслужений майстер спорту Росії з вільної боротьби.

Карамчакова 

 Карамчакова Інга Олексіївна (1978) — російська борчиня вільного стилю, дворазова бронзова та дворазова срібна призерка чемпіонатів світу, чотириразова чемпіонка Європи, бронзова призерка Кубку світу. Заслужений майстер спорту Росії з вільної боротьби. Сестра Наталії Карамчакової.
 Карамчакова Лідія Олексіївна (1968) — російська, потім таджикистанська борчиня вільного стилю, переможець та бронзова призерка чемпіонатів Європи, срібна призерка Азійських ігор, учасниця Олімпійських ігор. Майстер спорту Росії міжнародного класу з вільної боротьби, заслужений тренер Росії з вільної боротьби. Сестра Андрія та Тетяни Карамчакових.
 Карамчакова Наталія Олексіївна (1975) — російська борчиня вільного стилю, срібна призерка чемпіонату світу, переможниця та бронзова призерка чемпіонатів Європи, дворазова бронзова призерка Кубків світу. Майстер спорту Росії міжнародного класу з вільної боротьби. Сестра Інги Карамчакової.
 Карамчакова Тетяна Олексіївна (1969) — російська борчиня вільного стилю, срібна та дворазова бронзова призерка чемпіонатів світу, чемпіонка Європи. Майстер спорту Росії міжнародного класу з вільної боротьби, заслужений працівник фізичної культури і спорту Республіки Хакасія, суддя міжнародної категорії. Сестра Андрія та Лідії Карамчакових.

хакаські прізвища